Baureihe 227 steht für:
 Baureihe 227, diesel-elektrische Lokomotiven, siehe NOHAB AA16
 MÁV-Baureihe 227, Dampflokomotivreihe, siehe StEG 26